Alberto Zorrilla – nuotatore argentino
 China Zorrilla – attrice uruguaiana
 Elady Zorrilla – calciatore spagnolo
 Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla – poeta colombiano
 Francisco de Rojas Zorrilla – politico spagnolo
 José Zorrilla – poeta e drammaturgo spagnolo
 Juan Zorrilla de San Martín – poeta, diplomatico e scrittore uruguaiano
 Mario Zorrilla – attore spagnolo